Amos Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Amos Lake (Arizona), im Navajo County
 Amos Lake (Connecticut), im New London County
 Amos Lake (Minnesota), im Douglas County
 Amos Lake (New York), im Hamilton County
 Amos Lake (Oregon), im Douglas County

auf den Südlichen Orkneyinseln:
 Amos Lake (Signy Island)